Koprivnik (gmina Kočevje) – wieś w Słowenii, w gminie Kočevje
 Koprivnik (gmina Kostanjevica na Krki) – wieś w Słowenii, w gminie Kostanjevica na Krki
 Koprivnik (gmina Žiri) – wieś w Słowenii, w regionie Gorenjskim, w gminie Žiri